Menz peut renvoyer à :

Patronyme 

  (1982-), coureur allemand du combiné nordique
 Christoph Menz (1988-), footballeur allemand.
 Frank Menz (1964-), ancien joueur allemand de basket-ball, maintenant entraîneur.
 Karl-Heinz Menz (1949-), ancien biathlète allemand.
 Katharina Menz (1990-), judokate allemande.

Toponyme 

 Menz, ancienne province de l'Éthiopie.
 Menz et Gishé (awraja), ancienne awraja de la province du Shewa (Éthiopie).

Voir aussi